Charlotte Hornets es un equipo de la NBA (conocido como Charlotte Bobcats entre 2004 y 2014).

 New Orleans Pelicans, equipo de la NBA que se llamó Charlotte Hornets desde su fundación en 1988 hasta 2002 y New Orleans Hornets entre 2002 y 2013.

 Charlotte Hornets, un equipo de las Ligas Menores de Béisbol de 1901–1973.
 Charlotte Hornets, un equipo desaparecido de la liga de fútbol americano (WFL) de 1974–1975.